Цей список є списком видів ссавців Нідерландських Антильських островів. Із 35 зазначених у таблиці видів, 1 зниклий, 3 уразливі.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Нідерландські Антильські острови
Фауна Нідерландських Антильських островів
Списки:Нідерланди